Серге́й Серге́евич Давы́дов:
 Давыдов, Сергей Сергеевич (1902—1991) — генерал-майор-инженер.
 Давыдов, Сергей Сергеевич (род. 1985) — российский футболист.